Константин Филиппович Никитин (,  — , ) — врач-невропатолог, , один из пионеров советского бокса, создатель системы оздоровления организма. На первом чемпионате СССР по боксу в 1926 году занял второе место, проиграв финальный бой Я. Брауну. Окончил ГЦОЛИФК и медицинский институт. Доктор медицинских наук, профессор института курортологии в Сочи. Разработанной им системе оздоровления и ему самому  был посвящён ряд газетных и журнальных статей и книг. Одна из них — «Секреты долгой молодости профессора Никитина» (автор — Коршунов А. М.).

Профессор К. Ф. Никитин — один из героев книги Стива Шенкмана «Мы — мужчины».

Умер в возрасте 97 лет

Ссылки 
 Краткая биография https://mos-boxing.ru/tpost/dc3mu1jzoo-professor-konstantin-filippovich-nikitin
Расширенная биография
 

Боксёры СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Медики СССР
Неврологи СССР
Медики России
Неврологи России